Fluke — британський музичний гурт електронної музики.
Fluke — світовий виробник контрольно-вимірювальних приладів.
Fluke — фільм 1995 р.
Fluke — новела 1977 р.